Live at the Royal Albert Hall:

 Live at the Royal Albert Hall — концертный альбом Deep Purple (2000)
 Live at the Royal Albert Hall — концертный альбом The Who (2003) 
 Live at the Royal Albert Hall — концертный альбом The Cinematic Orchestra (2008)
 Live at the Royal Albert Hall — концертный альбом Nick Cave and the Bad Seeds (2008)
 Live at the Royal Albert Hall — концертный альбом Camel (2020)